Goois Natuurreservaat
Groot Nieuws Radio
Guns N' Roses